Biografies:
 Daley Thompson (Londres, 1958), decatleta anglès
 Edward Palmer Thompson (1924, Oxford - 1993, Worcester), historiador anglès, socialista i pacifista
 Emma Thompson (1959, Londres), actriu i guionista britànica
 Eric Thompson, pilot de curses automobilístiques anglès
 Jean Thompson Ssipsis (Oak Hill, Maine, 1941) treballadora social penobscot escultora en escorça d'arbre
 Ken Thompson (Nova Orleans, 1943), informàtic estatunidenc
 Lucy Thompson (Califòrnia, 1856 - 1932), nadiua yurok
 Miscel·lània:
 Thompson (Connecticut)
 Salish del Riu Thompson
 Classificació Aarne-Thompson, sistema de catalogació de relats usat en comparació etnogràfica
 Sadie Thompson, pel·lícula dirigida per Raoul Walsh estrenada el 1928
 Armes de foc:
 Subfusell Thompson